Tipperary ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Tipperary (Stadt), Stadt in der Republik Irland
 County Tipperary, Grafschaft in der Republik Irland
 Tipperary (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Tipperary (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Tipperary (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten

Tipperary steht für:
 It’s a Long Way to Tipperary, britisches Volkslied
 HMS Tipperary, britisches Kriegsschiff
 Tipperary (Cocktail), ein Official IBA Cocktail aus der Kategorie New Era Drinks